Liedtke ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Liedtke (* 1979), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Anja Liedtke (* 1966), deutsche Schriftstellerin

 Corinna Liedtke (* 1983), deutsche Filmregisseurin und Fernsehredakteurin
 Danny Liedtke (* 1990), deutscher Laiendarsteller
 Fabian Liedtke (* 2004),  deutscher Basketballspieler
 Frank Liedtke (* 1952), deutscher Linguist und Hochschullehrer
 Harry Liedtke (1882–1945), deutscher Schauspieler

 Jan Liedtke (* 1977), deutscher Autor, Regisseur und Produzent
 Jochen Liedtke (1953–2001), deutscher Informatiker
 Karl Liedtke (1925–2008), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Klaus Liedtke (Journalist) (* 1944), deutscher Journalist
 Klaus Liedtke (Sportler) (1941–2021), deutscher Leicht- und Schwerathlet
 Klaus-Jürgen Liedtke (* 1950), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Kurt W. Liedtke (* 1943), deutscher Manager
 Marianne Liedtke (1914–2013), deutsch-britische Violinistin und Geigenlehrerin, siehe Maria Lidka

 Monika Liedtke (* 1966), deutsche Sommerbiathletin
 Patrick M. Liedtke (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Liedtke (* 1959), deutscher Fotograf

 Ralf Liedtke (* 1960), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Rüdiger Liedtke (* 1947), deutscher Journalist und Autor
 Tanja Liedtke (1977–2007), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Ulrike Liedtke (* 1958), deutsche Musikwissenschaftlerin und Politikerin (SPD)
 Volker Liedtke (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Liedtke (1945–2015), US-amerikanischer Museumskurator
 Wolfgang Liedtke (1937–2012), deutscher Ethnologe

Siehe auch:
 Lidtke
 Liedke